Dieterle, Diéterle et Dieterlé sont des patronymes français et allemands. Ils peuvent faire référence à :

Étymologie 
Selon la linguiste Marie-Thérèse Morlet, Dieter est un nom de personne d'origine germanique, Diethari, forme allemande de Theodari, de theod qui signifie « peuple » et -hari, « armée ». Dieterlen et Dieterlein sont des hypocoristiques allemands de Dieter, et Dieterle ainsi que Dieterling en sont les formes hypocoristiques francisées.

Personnalités

Dieterle 
  (1965-), une actrice et artiste de cabaret suisse ;
  (1881-1952), un pharmacien allemand et un chimiste alimentaire ;
  (1977-), un top chef américain, gagnant de la première saison de la série télévisée Top Chef ;
  (1909-1999), une botaniste et exploratrice américaine ;
  (1935-), un médecin et diabétologue allemand ;
 William Dieterle (1893-1972), un réalisateur, acteur, scénariste et producteur allemand naturalisé américain ;

Diéterle 
 Amélie Diéterle (1871-1941), une actrice de théâtre, de cinéma muet et chanteuse lyrique française de la Belle Époque ;
 Charles Diéterle (1847-1933), un peintre français ;
 Georges Diéterle (1844-1937), un architecte et peintre français ; 
 Jules Diéterle (1811-1889), un architecte, dessinateur, peintre, sculpteur et décorateur français ;
 Marie Diéterle (1856-1935), une peintre française ;
 Yvonne Diéterle (1882-1974), une peintre et sculptrice française ;

Dieterlé 
 Nicolas Dieterlé (1963-2000), un poète, peintre et dessinateur français.

Médecine 
 La coloration de Dieterle, une coloration d'imprégnation argentique utilisée pour marquer certains tissus biologiques afin de faciliter leur examen microscopique.

Références

Bibliographie 
  (autour d'Yvonne Emma Diéterle)

Patronyme allemand
Patronyme français
Patronyme alsacien